E80 può riferirsi a:

Codici 
E80, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E80, da Lisbona al confine tra Turchia e Iran
Toyota Corolla E80